Gaggesi – abitanti di Gaggi
Gaggesi – abitanti di Gaggio (Ardenno)
Gaggesi – abitanti di Gaggio Montano